Pat Flaherty peut nommer :
 Edmund Joseph « Pat » Flaherty (1897-1970), acteur américain ;
 George Francis « Pat » Flaherty Jr. (1926-2002), pilote automobile américain.